Карлсбад 1923 був третім із чотирьох знаменитих міжнародних шахових турнірів, що проводились у курортному містечку Карлсбад (Чехословаччина) (Нім: Karlsbad, Чеш: Karlovy Vary). Іншими подібними турнірами були Карлсбад 1907, 1911 і 1929..

Вісімнадцять шахових майстрів грали у круговому турнірі в готелі Гелененгоф Імперіал з 27 квітня до 22 травня 1923.

Олександр Алехін продемонстрував блискучі атакувальні шахи і захопив лідерство. Але програв аутсайдеру Рудольфу Шпільману в передостанньому раунді, і Ґеза Мароці наздогнав його. Юхим Боголюбов приєднався до лідерів в останньому турі.

Остаточна перехресна таблиця має вигляд: 

{|class="wikitable" style="text-align: center"
! # !! Player !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Total
|-
| 1-3 || align=left |  ||x ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 || 11.5
|-
| 1-3 || align=left |  ||0 ||x ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 || 11.5
|-
| 1-3 || align=left |  ||0 ||½ ||x ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 || 11.5
|-
| 4-5 || align=left |  ||½ ||1 ||½ ||x ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 || 10.5
|-
| 4-5 || align=left |  ||0 ||½ ||0 ||½ ||x ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 || 10.5
|-
| 6-7 || align=left |  ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||x ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 || 10.0
|-
| 6-7 || align=left |  ||1 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||x ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 || 10.0
|-
| 8 || align=left |  ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||x ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ || 9.5
|-
| 9 || align=left |  ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||x ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 || 9.0
|-
| 10 || align=left |  ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||x ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 || 8.5
|-
| 11 || align=left |  ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||x ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 || 8.0
|-
| 12 || align=left |  ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||x ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||½ || 7.5
|-
| 13 || align=left |  ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||1 ||x ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 || 7.0
|-
| 14 || align=left |  ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||x ||0 ||½ ||1 ||0 || 6.5
|-
| 15 || align=left |  ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||x ||0 ||0 ||1 || 6.0
|-
| 16 || align=left |  ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||x ||1 ||1 || 5.5
|-
| 17-18 || align=left |  ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||x ||0 || 5.0
|-
| 17-18 || align=left |  ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||x || 5.0
|}

Троє переможців отримали по 3,505 чеських крон, а Олександр Алехін - додатковий "Почесний Приз" - кришталевий кубок вартістю 1000 крон. Боголюбов здобув грошову винагороду 500 крон. Три "перших призи" за красу вручили Алехіну (за його перемогу над Ґрюнфельдом), Німцовичу (за перемогу над Єйтсом), і Єйтсу (за перемогу над Алехіним).

Примітки

Шахові змагання у Європі
Спортивні події 1923
Спортивні змагання в Чехії
Шахи в Чехословаччині
Квітень 1923
Травень 1923